Кароліна Плішкова була чинною чемпіонкою,, але не змогла захистити свій титул, оскільки у чвертьфіналі її перемогла Арина Соболенко.

Друга тенісистка світу Каролін Возняцкі виграла титул, у фіналі перемігши Соболенко з рахунком 7–5, 7–6(7–5), після того, як її суперниця у півфіналі Анджелік Кербер мала матч-бол.

Сіяні гравчині 
Всі сіяні тенісистки виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Кваліфікація 
Перші троє сіяних тенісисток виходять без боротьби в кваліфікаційний матч.

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися 
{{columns-list|colwidth=30em|
  Юлія Путінцева
  Андреа Сестіні-Главачкова  Крістина Плішкова  Катерина Бондаренко  Наталія Віхлянцева  Курумі Нара}}

 Щасливий лузер 
  Сачія Вікері'''

Сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

П'ятий кваліфаєр

Шостий кваліфаєр

Посилання 
Main draw 
Qualifying draw

Eastbourne International, одиночний розряд
2018